Iggiaq bezeichnet:
 Iggiaq (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iggiaq (Sund) (auch Tunullip Ikerasaa), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland